Moederkerk ist der Name folgender niederländisch-reformierten Kirchen in Südafrika:

 Moederkerk (George) in George
 Moederkerk (Stellenbosch) in Stellenbosch

Siehe auch
 Mutterkirche